Agromyzidae este o familie de muște din suprafamilia Opomyzoidea. Conține aproximativ 2.500 de specii.

Genuri 
Lista genurilor conform Catalogue of Life:

 Agromyza
 Amauromyza
 Aulagromyza
 Calycomyza
 Cecidomyiaceltis
 Cerodontha
 Chromatomyia
 Galiomyza
 Geratomyza
 Gymnophytomyza
 Haplopeodes
 Hexomyza
 Indonapomyza
 Japanagromyza
 Kleinschmidtimyia
 Liriomyza
 Melanagromyza
 Metopomyza
 Napomyza
 Nemorimyza
 Ophiomyia
 Penetagromyza
 Phytobia
 Phytoliriomyza
 Phytomyza
 Pseudoliriomyza
 Pseudonapomyza
 Ptochomyza
 Selachops
 Tropicomyia
 Xeniomyza

Filogenie

Referințe

Lectură suplimentară
Kenneth A. Spencer Handbooks for the identification of British Insects  Vol 10 Part 5g. Diptera, Section (g) Agromyzidae.  Royal Entomological Society of London pdf 
Kenneth A. Spencer Agromyzidae (Diptera) of Economic importance  Series Entomologica. Volume 9.  Dr. W. Junk bv The Hague. D. Gld. 110.-. xii + 418 p.
Extract Google Books
Darvas, B., M. Skuhravá and A. Andersen, 2000. Agricultural dipteran pests of the palaearctic region. In: László Papp and Béla Darvas (eds), Contributions to a manual of palaearctic Diptera (with special reference to flies of economic importance), Volume 1. General and applied dipterology, Science Herald, Budapest: 565-650.
Dempewolf, M.,2004 Arthropods of Economic Importance - Agromyzidae of the World Hybrid CD Mac and Windows CD ISBN 907500057X
Frick, K. E., 1952. A generic revision of the family Agromyzidae (Diptera) with a catalogue of New World species. University of California Publications in Entomology 8: 339-452. Berkeley and Los Angeles.
Spencer, K. A., 1987. Agromyzidae. In: J. F. McAlpine, B. V. Peterson, G. E. Shewell, H. J. Teskey, J. R. Vockeroth and D. M. Wood (eds): Manual of Nearctic Diptera 2. (Research Branch Agriculture Canada, Monograph 28); Minister of Supply and Services Canada: 869-879.
K. G. V. Smith, 1989 An introduction to the immature stages of British Flies. Diptera Larvae, with notes on eggs, puparia and pupae.Handbooks for the Identification of British Insects Vol 10 Part 14. pdf   download manual (two parts Main text and figures index)
 Braun, M. R., Almeida-Neto, M., Loyola, R. D., Prado, A.P. & Lewinsohn, T. M. "New Host-Plant Records for Neotropical Agromyzids (Diptera: Agromyzidae) from Asteraceae Flower Heads"

Legături externe

Toate în engleză
Agromyzidae of the World 
Encyclopedia of Life World taxa list and images
Agromyzidae Taxonomy Site
Agromyza parvicornis , corn blotch leafminer
Pea Leaf Miner - Center for Invasive Species Research
Images representing Agromyzidae at Bold.

Liste de specii
West Palaearctic including Russia
Nearctic
Australasian/Oceanian
Japan